Le Roi des resquilleurs est un film français de Pierre Colombier, sorti en 1930.
Le Roi des resquilleurs est un film français de Jean-Devaivre, sorti en 1945 et remake du précédent.